La Coppa LEN femminile 2009-2010 (Women LEN Trophy 2009-2010) è stata l'XI edizione del secondo trofeo continentale riservato a squadre di club.

Le 21 formazioni partecipanti hanno disputato due fasi a gironi seguite da una fase a eliminazione diretta.

Le greche dell'Ethnikos haano conquistato il trofeo per la prima volta, sconfiggendo in finale le russe dello Yugra Khanty-Mansiysk.

Primo turno

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
 LEN Champions Cup 2009-2010
 Coppa LEN di pallanuoto maschile 2009-2010

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2009
Sport acquatici nel 2010
LEN Trophy femminile